Földrajz
Lin, Sanhszi tartomány egyik megyéje Kínában 
Lin, Korça megyei falu Albániában
Lin, Shkodra megyei falu Albániában 

egyéb
Lin, gyakori kínai családnév 
Lin, Ángel Velasco Marugán spanyol futsaljátékos beceneve